Beirão ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco António da Veiga Beirão (1841–1916), portugiesischer Politiker aus der Zeit der konstitutionellen Monarchie in Portugal
 Luaty Beirão (* 1981), angolanisch-portugiesischer Hip-Hop-Musiker und Menschenrechtsaktivist